

Classifica

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori 
3 reti
 Petar Zhekov
 Inge Danielsson

2 reti

 Dinko Dermendzhiev
 Nikola Tsanev
 Kjetil Hasund

 Odd Iversen (1 rig.)
 Olav Nilsen
 Eusébio

 Jaime Graça
 Leif Eriksson
 Tom Turesson

1 rete

 Georgi Asparuhov
 Nikola Kotkov
 Vasil Mitkov
 Harald Berg

 Sven Otto Birkeland
 Harald Sunde
 Custódio Pinto

 José Augusto Torres
 Thomas Nordahl
 Ingvar Svensson

Collegamenti esterni 
 
 

 
 1968